Мокрое — село в Петровском районе Саратовской области, входит в состав сельского поселения Новозахаркинское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 25 километров по прямой на юг-юго-восток от районного центра города Петровск.

История
Официальная дата основания 1705 год.  По другим данным военная застава Мокрое появилась в середине XVIII века. Название дано по местной речке. К 1799 году в Мокром появился православный молитвенный дом во имя Казанской Божией Матери, в честь чего село получило второе название Богородское (Богородицкое). В канун отмены крепостного права насчитывало 113 дворов и 820 жителей. В 1910 году в селе насчитывалось 1111 жителей, всего 241 двор.

Население 
Постоянное население составило 93 человека (русские 75%) в 2002 году, 68 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Петровского района (Саратовская область)